Семенск — село в Пронском районе Рязанской области России, входит в состав Октябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено в 8 км на юг от центра поселения села Октябрьское и в 21 км на юго-запад от райцентра посёлка Пронск.

История 

Село Семенск выселилось из Пронской казачьей слободы из прихода церкви Святителя Николая в 1695 году. Первоначальное построение Никольской церкви должно быть отнесено к началу XVIII века. Упоминание о ней имеется в 1723 году в окладных книгах Каменской десятины. Деревянная Никольская церковь в 1795 году была возобновлена.  

В XIX — начале XX века село входило в состав Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 378 дворов.

С 1929 года село являлось центром Семеновского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Октябрьского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пронского района